Ein Photosensibilisator ist:

 in der Fotografie und der Photochemie ein Hilfsmittel.
 in der Photochemie ist ein Photosensibilisator ein Molekül, das Lichtquanten absorbieren und die Energie auf ein zweites Molekül übertragen kann.
 in der Medizin (Dermatologie) der Auslöser einer dermatologischen  Photosensibilität.

 in der Medizin eine lichtaktivierbare Substanz und als solche Voraussetzung für die Durchführung einer photodynamischen Therapie